Леопольд III (герцог Австрії) (1351–1386) — герцог Австрії у 1365–1386 роках з династії Габсбургів;
 Леопольд III (король Бельгії) (1901–1983) — король Бельгії з 17 лютого 1934 року до 16 липня 1951 року.

Див. також 
 Леопольд